Maurizio I, Elettore di Sassonia – duca di Sassonia (1541-47) e successivamente principe elettore di Sassonia (1547-53)
Maurizio di Sassonia, Maresciallo di Francia – generale francese